Wannaganosuchus (betekent 'Wannagan-krokodil', verwijzend naar de Wannagan Creek-vindplaats waar het werd ontdekt) is een geslacht van uitgestorven kleine alligatoride krokodilachtigen. Het werd gevonden in rotsen uit het Laat-Paleoceen in Billings County, North Dakota, Verenigde Staten.

Geschiedenis 
Wannaganosuchus is gebaseerd op SMM P76.28.247, een grotendeels complete schedel en postcraniaal skelet waarbij enkele wervels, coracoïden, een deel van de voeten, ribben en andere stukken ontbreken. Een paar kleine benige schubben worden ook toegewezen aan het geslacht, maar niet aan het type-exemplaar. SMM P76.28.247 werd half gearticuleerd gevonden in het onderste deel van de Bullion Creek-formatie, nabij de basis van een lignitische kleilaag afgezet in een moerasomgeving op een overstromingsvlakte. Wannaganosuchus werd in 1982 benoemd door Bruce R. Erickson. De typesoort is Wannaganosuchus brachymanus; de soortaanduiding betekent 'korte hand'.

Beschrijving
De schedel van SMM P76.28.247 was laag, zonder verhoogde randen boven de ogen, en was honderdnegenenvijftig millimeter lang. De snuit was kort en puntig in vergelijking met alligatoriden uit het Krijt. De premaxillae (de botten van de punt van de snuit) hadden elk vijf tanden, terwijl de maxillae (de belangrijkste tanddragende botten van de bovenkaak) elk dertien tanden hadden, waarbij de vierde de grootste was en de laatste drie brede afgeplatte kronen hadden. De onderkaken hadden twintig tanden aan elke kant, en net als de bovenkaken hadden de laatste vijf brede plettende kronen. De voorpoten waren kort (vandaar de soortaanduiding), en de achterpoten waren lang in vergelijking. De schilden waren uitgebreid. De meeste beenplaten waren gekield, maar hadden geen scherpe punten.

Erickson beschouwde Wannaganosuchus als een gegeneraliseerde vroege alligatoride dichter bij de lijn die leidt tot moderne alligatoriden dan andere, meer gespecialiseerde vroege alligatoriden. Het kan hetzelfde zijn als Allognathosuchus.

Paleo-ecologie en paleobiologie 
Wannaganosuchus werd gevonden in een laag met overvloedige plantenfossielen die de aanwezigheid van een moerasbos in het gebied suggereren; taxodioïde boomstammen komen vaak voor. De afzetting werd gevormd onder twee tot drie meter water en loopt over in een kustlijnafzetting op ongeveer twintig meter afstand. Lelies en watervarens groeiden langs de kust en werden overschaduwd door cipressen.

SMM P76.28.247 werd gevonden in directe associatie met skeletten van Borealosuchus formidabilis en de champsosauriër Champsosaurus met lange snuit. Deze drie taxa bezetten waarschijnlijk verschillende ecologische niches op basis van grootte en morfologie. Wannaganosuchus was een kleine alligatoride, slechts ongeveer een meter lang als volwassene, veel kleiner dan zijn meer overvloedige verre verwant Borealosuchus uit dezelfde steengroeve (ongeveer vier meter lang). Borealosuchus zou de strandzone hebben gedomineerd, terwijl Champsosaurus wordt geïnterpreteerd als een piscivoor ofwel viseter die in de buurt van de bodem zwom. Wannaganosuchus wordt verondersteld te hebben geleefd als de moderne kaaiman Paleosuchus, de voorkeur gevend aan afzondering. Mogelijk dreef hij tussen bosjes waterplanten. De structuur van de armen, benen en staart suggereert dat hij meer in het water dan op het land leefde. De mengeling van tandvormen geeft aan dat hij verschillende soorten voedsel kon eten.

Fylogenie 
Recente studies hebben Wannaganosuchus consequent gevonden als een lid van Alligatorinae, hoewel de relatieve plaatsing ervan wordt betwist, zoals blijkt uit de onderstaande cladogrammen.

Cladogram uit 2018 van Bona et alii studie:Cladogram uit 2019 van Massonne et alii studie:Cladogram uit 2020 van Cossette & Brochu studie:

Uitgestorven reptielen